Stonewall Jackson

Localidades 
 Stonewall (Carolina do Norte)
 Stonewall (Luisiana)
 Stonewall (Mississippi)
 Stonewall (Oklahoma)
 Stonewall (Texas)
 Condado de Stonewall

Outros
 Stonewall (filme) de 1995
 Stonewall Stormers
 Brigada Stonewall
 Rebelião de Stonewall
Ou ainda:
 The Stonewall Celebration Concert (álbum)

Desambiguação